Il doppio del torneo di tennis Open Castilla y León 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Igor' Kunicyn e Vladimir Volčkov che hanno battuto in finale Daniel Muñoz de la Nava e Iván Navarro 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
 Jean-François Bachelot /  Nicolas Mahut (quarti di finale)

 Ashley Fisher /  Stephen Huss (quarti di finale)
 Mariano Delfino /  Sergio Roitman (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 2004